Сегунда Лига 1997/1998 () — 8-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1997/98 на rsssf.com

1997/1998
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1997 году
Спорт в Португалии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998